Występy w europejskich pucharach szkockiego klubu piłkarskiego Aberdeen.

Wykaz spotkań pucharowych

1967–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

Aberdeen F.C.
Szkockie kluby piłkarskie w europejskich pucharach